Rettig i Gävle kan avse mer än en svensk riksdagsman:

 Robert Rettig (1818–1886), riksdagsledamot 1871–1879.
 John Rettig, Johan Robert Rettig (1847–1907), riksdagsledamot 1894–1907